Skenderovci (Brestovac)
 Skenderovci (Lipik)